Beye (ou Bèye ou Béye) peut désigner :
Alioune Badara Bèye, un écrivain sénégalais

Alioune Blondin Béye, un professeur, avocat et homme politique malien
Balla Bèye 2, un lutteur de lutte sénégalaise
Ben Diogaye Bèye, un réalisateur sénégalais
Habib Beye, un footballeur sénégalais

Ghlig Ehl Beye, une commune de Mauritanie
Ghlig Ehl Beye, la commune de la région de Hodh Ech Chargui
Ghlig Ehl Beye, la commune de la région de Hodh El Gharbi

le lycée Alioune Blondin Beye, un lycée de Luanda (Angola)
BEYE (Binary EYE), un éditeur hexadécimal

Homonymie de patronyme